Slovo banánek má několik významů:

v potravinářství
 banán – malý plod banánovníku 
 cukrářský výrobek – cukrovinka nebo sladké pečivo připomínající svým tvarem malý banán
 linecký banánek – (třené) linecké pečivo podlouhlého tvaru, obvykle dvoudílné
 banánek v čokoládě – želé s banánovou příchutí v čokoládové polevě

v elektrotechnice
 jednopólová zástrčka (v měřící technice, v provizorních zařízeních apod.)

ve šperkařství
 piercingový šperk – jinak též obočovka

Externí odkazy